Los Pitufos son unos personajes creados por el dibujante belga Peyo. También puede referirse a sus derivados:

 Los Pitufos, serie de televisión de 1981.
 Los Pitufos, juego de plataforma basado en la serie.
 Los Pitufos, película de 2011.

O bien a:
 Pitufo, nombre que se le da en Málaga a las rebanadas de pan tostadas o sin tostar, semejantes a un bocadillo.